SS Lesbian fait référence au nom de plusieurs cargos ayant appartenu à la société de transport maritime britannique Ellerman Lines :
 SS Lesbian (1874), cargo construit par Thomas Royden & Sons à Liverpool, ayant appartenu à la Leyland Line jusqu'en 1901. Démoli en 1903.
 SS Lesbian (1915), cargo construit par W. Harkess & Sons à Middlesbrough, coulé le  par le sous-marin allemand SM U-35, durant la Première Guerre mondiale.
 SS Lesbian (1923), cargo construit par la société britannique Swan Hunter à Wallsend, capturé par la France à Beyrouth durant la Seconde Guerre mondiale. Sabordé le .

Sources